La magistratura di San Francesco è una squadra di Tramontana del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 

 Insegna: Una stella ad otto punte bianca e rossa
 Colori: Bianco e rosso
 Motto: M'arde d'onor la fiamma
 Cotte: A strisce bianche ed arancioni
 Confini della magistratura: Il quartiere di San Francesco

Collegamenti esterni 

 

Gioco del Ponte